Hiceteria är ett släkte av fjärilar. Hiceteria ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Hiceteria